Чила́дзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Чиладзе, Борис Гаврилович (известен под фамилией Чиляев; ?—1850) — генерал-майор, участник Кавказских походов.
 Чиладзе, Отар Иванович (1933—2009) — грузинский поэт, прозаик, киносценарист.
 Чиладзе, Сергей Гаврилович (известен под фамилией Чиляев; 1803—1864) — генерал-майор, Шемахинский военный губернатор, участник Среднеазиатских походов и Кавказских войн.
 Чиладзе, Тамаз Иванович (1931—2018) — грузинский прозаик, поэт, драматург.

См. также 
 Челидзе
 Чалидзе, Валерий Николаевич